Белинда Бенчич — победительница турнира.

Общая информация 
Швейцарская теннисистка выигрывает юниорский турнир Большого шлема в этом разряде впервые с 1994-го года: тогда Мартина Хингис стала лучшей на Уимблдоне.

Посев 

  Ана Конюх (Полуфинал)
  'Белинда Бенчич (Титул)
  Катерина Синякова (Первый раунд)  Варвара Флинк (Первый раунд)  Антония Лоттнер (Финал)  Дарья Касаткина (Четвертьфинал)  Кэти Данн (Второй раунд)  Сюй Цзинвэнь (Первый раунд)''

<li>  Камила Джангреко Кампис (Первый раунд)
<li>  Карин Кеннель (Первый раунд)
<li>  Тейлор Таунсенд (Четвертьфинал)
<li>  Кристина Макарова (Первый раунд)
<li>  Барбора Крейчикова (Второй раунд)
<li>  Кэрол Чжао (Третий раунд)
<li>  Анетт Контавейт (Первый раунд)
<li>  Ипек Сойлу (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Франция